Le Championnat de Belgique de football D4 1977-1978 est la vingt-sixième édition du championnat de Promotion belge en tant que  national.

Cette saison livre des verdicts que l'on peut qualifier d'anachroniques. Cela parce que deux des équipes titrées sont des « vieux de la vieille », habitués et rodés aux séries nationales. Le SK Roulers et La Forestoise retrouvent la D3 qu'ils ont quittée respectivement depuis 3 et 4 ans. Les deux autres champions sont plus « jeunes ».

Roulers remporte la série « flandrienne », la « C », avec cinq longueurs d'avance sur Eeklo et six sur les deux clubs tournaisiens. Les Verts de La Forestoise s'imposent dans la série « D », articulée autour de cercles brabançons, malgré la concurrence du Stade Louvain et des promus de Diegem. Ces deux clubs devant être départagés par un test-match pour connaître le vice-champion.

Bilzerse VV et Zwarte Leeuw dominent largement la série « B ». Au fil des journées, les Limbourgeois se forgent un viatique de trois unités qu'ils conservent en fin de parcours. Le "matricule 232" est un club très ancien mais qui ne dispute que sa  en nationale. Il retourne à un  qu'il a connu 28 ans plus tôt, soit deux ans avant la création du quatrième étage de la pyramide hiérarchique.

La série "A", exclusivement francophone, offre un long suspense passionnant avec pas moins de six formations au coude-à-coude pour l'attribution des lauriers. La compétition débute avec une excellente entrée en matière des promus de Ferrières qui, après dix rencontres, devancent Stavelot d'une victoire (14 points). L'Union Hutoise est sur la troisième marche du podium (12 points).

Quelques semaines plus tard, à mi-course, ce sont les Stavelotains (21) qui sont passés devant Ferrières (20) et Dinant (19), alors que Huy (16) vient de subir trois défaites de rang et a été dépassé par Hannut (17) et au nombre de victoires par Virton (16).

L'US Ferrières loupe son entame de second tour (2 sur 10) et se retrouve à la  avec 24 unités. Stavelot (26) et Dinant (25) se toisent en tête. Hannut (23) mène le groupe des poursuivants qui, avec 22 points, comprend Virton, Huy et Le Lorrain Arlon. Celui-ci, fondé seulement 6 ans plus tôt, preste sa toute première saison en nationale. Il a connu un départ médiocre (9 sur 24), avant d'enchaîner 5 victoires en 6 journées et donc de se replacer.

Au fil des journées, un chassé-croisé en tête passionne les suiveurs. À cinq journées de la fin, Dinant a pris la tête ave 31 unités et 13 victoires. Ferrières (31 - 12 victoires) et Stavelot (30 - 12 victoires) complète un podium qui est loin d'avoir distancer ses rivaux. Virton (29), Le Lorrain (28) et Hannut (27) sont à l'affût. Par contre, l'Union Hutoise (25 - 9 victoires), qui reste sur 6 matchs sans succès, semble décramponnée.

Les "Copères" confirment leur leadership lors de leur  en profitant du faux-pas de Ferrières contre Virton (1-1). Mais lors des deux journées suivantes, les Dinantais mordent la poussière à Montegnée (1-0) qui lutte pour le maintien et contre Huy (1-2). Ferrières (35) redevient leader, devant Dinant, Virton et Stavelot (33). Ces trois équipes sont départagées par le nombre de victoires. Le Lorrain et Hannut ont 32 unités. Huy en totalise 30.

Lors de l'avant-dernière journée, Dinant s'impose contre Hannut (2-0) alors que Ferrières est battu à domicile (1-2) par l'Union Hutoise. Les Dinantais reprennent la tête avec 35 unités et 15 victoires pour 14 à Ferrières. Le Lorrain (15v), Virton (13v) et Stavelot (11v) comptent 34 points et sont encore mathématiquement en course.

Le titre se joue sur le fil ! Dinant, accroché (1-1) à Blégny, doit laisser la couronne à l'US Ferrières qui s'est imposée (1-3) à Montegnée déjà condamné. Les "Rats" quittent les séries nationales après 52 ans (49 saisons) de présence ininterrompue. Le FC Le Lorrain ponctue sa "maiden saison" avec la deuxième place grâce à une victoire (1-2) à Huy. Virton clôture aussi par un succès (à Aubel) mais reste quatrième en raison du nombre de victoires.

Clubs participants 
Les noms des clubs sont ceux employés à l'époque. Les matricules renseignés en caractères gras existent encore en 2017-2018.

Série A

Localisation – Série A

Série B

Localisation – Série B 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Abréviations:MEE = FC Verbroedering MeerhoutOUR = Ourodenberg SportSCH = SV SchriekWES = VC WesterloZON = Zonhoven V&V
</div>

Série C

Localisations - Série C

Série D

Localisation – Série D 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Louvain =K. Stade LeuvenK. Daring Cl. Leuven+DIE = Diegem Sport
</div>

Classements & Résultats 

 Le nom des clubs est celui employé à l'époque

Classement final - Série A

Résultats des rencontres – Série A

Classement final - Série B

Résultats des rencontres – Série B

Classement final - Série C

Résultats des rencontres – Série C

Classement final - Série D

Résultats des rencontres – Série D

Test-match pour désigner le  de la série D 
Deux équipes ayant terminé avec le même nombre de points et de victoires sont départagées par un "test-match" pour connaître le deuxième classé.

Tournoi pour désigner le Champion de Promotion 
Le mini-tournoi organisé pour désigner le « Champion de Promotion » se déroule en deux phases. Les quatre champions s'affrontent lors de « demi-finales aller/retour ». Selon le règlement de l'époque, ni la différence de buts, ni les buts inscrits en déplacement ne sont prépondérants. Si chaque équipe remporte une manche, un barrage est organisé. La finale est prévue en une manche avec un « replay » en cas d'égalité.

Précisons que ce mini-tournoi n'a qu'une valeur honorifique et n'influe pas sur la montée. Les quatre champions de série sont promus.

Tour final des  

Afin de désigner un  éventuel, voire davantage, les équipes ayant terminé à la deuxième place de leur série s'affrontent en un tournoi. La formule est identique à celle de la saison précédente. Les clubs ne jouent plus un mini-championnat mais des rencontres à élimination directe: demi-finales et finale.

K. FC Zwarte Leeuw gagne cette compétition mais aucune place ne se libère dans les étages supérieurs.

Récapitulatif de la saison 
 Champion A: US Ferrières  en Promotion (D4)
 Champion B: Bilzerse VV  en Promotion (D4)
 Champion C: K. SK Roeselare  en Promotion (D4)
 Champion D: R. CS La Forestoise  en Promotion (D4)
 Vingt-et-unième titre de Promotion (D4) pour la Province de Brabant
 Onzième titre de Promotion (D4) pour la Province de Flandre occidentale
 Treizième titre de Promotion (D4) pour la Province de Liège
 Quinzième titre de Promotion (D4) pour la Province de Limbourg

Admission en D3 / Relégation de D3 
Les quatre champions (Bilzen, Ferrières, La Forestoise et le SK Roulers) sont promus en Division 3, d'où sont relégués Andenne, Bas-Oha, Seraing et Wavre Sport.

Relégations vers les séries provinciales 
12 clubs sont relégués vers le  désormais appelé « Première provinciale ».

Montées depuis les séries provinciales 
12 clubs sont admis en « Promotion » () depuis le  désormais appelé « Première provinciale ».

Débuts en Promotion 
Huit clubs prestent pour la première fois en « Promotion ». Sept d'entre eux font leurs débuts en séries nationales. Cela amène le nombre de clubs ayant évolué à ce niveau à 262, et le nombre de clubs différents en nationale à 359 .

Enghien Sports a joué en "Promotion (D3)" en 1943.
 K. AC Olen et SC Schriek sont les  et  anversois à évoluer à ce niveau.
 Diegem Sport est le  brabançon à évoluer à ce niveau.
 R. Enghien Sports est le  hennuyer à évoluer à ce niveau.
 E. Gerhees Oostham est le  limbourgeois à évoluer à ce niveau.
 FC Le Lorrain est le  luxembourgeois à évoluer à ce niveau.
 US Durnal est le  namurois à évoluer à ce niveau.

Notes

Sources et liens externes 

Championnat de Belgique de football de quatrième division
D4
D4